Schizothyrella är ett släkte av svampar. Schizothyrella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizothyrella